Сіу — індіанський народ в США і Канаді.
 Сіу — округ (графство) у штаті Айова, США.
 Сіу — округ (графство) у штаті Небраска, США.
 Сіу — округ (графство) у штаті Північна Дакота, США.